

Sigle 
 Velocità limite
 Vestsjællands Lokalbaner – ente ferroviario danese

Codici 
 VL – codice HASC del comune di Vasilevo (Macedonia del Nord)
 VL – codice vettore IATA di Air Via
 VL – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Valona (Albania)
 VL – codice ISO 3166-2:LT della contea di Vilnius (Lituania)
 VL – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Vâlcea (Romania)

Altro 
 VL – quarantacinque nel sistema di numerazione romano
 VL – targa automobilistica di Villach-Land (Austria)
 VL – vernichtungslager, campo di sterminio nazista
 VL – Victoria Libertas, nome della squadra di Basket di Pesaro, passata alla storia come Scavolini Pesaro